Výraz Lotus má následující významy:

 Lotus – britská automobilka
 Team Lotus – závodní tým Formule 1 z let 1954–1994
 Team Lotus (2010–2011) – závodní tým Formule 1 z let 2010–2011
 Lotus F1 – závodní tým Formule 1, nástupce Renaultu, fungující od roku 2011
 Lotus Software – výrobce počítačových programů
 Lotus Notes – počítačový software
 Lotus 1-2-3 – počítačový software, tabulkový procesor
 Lotus Organizer – počítačový software
 Lotus (hodinky) – značka hodinek
 Lotus (rod) – odborný název rostlin rodu štírovník z čeledi bobovité
 Lotus (album) – album české rockové skupiny The Snuff

Související články 
 Lotos – označení pro rod lotosovitých květin, cizojazyčně též lotus
 Leknín – rod vodních rostlin, který bývá někdy nesprávně označován jako lotos